Bismarckplatz steht für:
 Bismarckplatz (Berlin), Platz in Berlin-Grunewald
 Bismarckplatz, Platz in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Cossebaude #Platzanlage Bismarckplatz
 Bismarckplatz, früherer Name des Friedrich-List-Platzes in Dresden
 Bismarckplatz, Platz in Essen, siehe Liste der Baudenkmäler im Südviertel (Essen)
 Bismarckplatz (Heidelberg), Platz in Heidelberg
 Bismarckplatz (Landshut), Platz in Landshut, siehe Liste der Baudenkmäler in Landshut-Nikola #B
 Bismarckplatz (Mainz), Platz in Mainz
 Bismarckplatz (Regensburg), Platz in Regensburg
 Bismarckplatz, Platz in Troisdorf, siehe Liste der Baudenkmäler in Troisdorf

Siehe auch:

 Bismarckbrücke
 Bismarcksteg
 Bismarckstraße